Епархия Асуля () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Асуль, Аргентина. Епархия Асуля входит в митрополию Ла-Платы. Кафедральным собором епархии Асуля является церковь Пресвятой Девы Марии Розария.

История 
20 апреля 1934 года Папа Римский Пий XI выпустил буллу «Nobilis Argentinae nationis», которой учредил епархию Асуля, выделив её из архиепархии Ла-Платы.

11 февраля 1957 года епархия Асуля передала часть своей территории для образования епархии Нуэве-де-Хулио.

Ординарии епархии 
 епископ Сесар Антонио Канева (13.09.1934 — 25.05.1953);
 епископ Антонио Хосе Пласа (28.08.1953 — 14.11.1955), назначен архиепископом Ла-Платы;
 епископ Мануэль Маренго (22.09.1956 — 14.04.1982);
 епископ Эмилио Бьянки ди Каркано (14.04.1982 — 24.05.2006);
 епископ Уго Мануэль Салаберри Гойенече, S.J. (с 24 мая 2006 года).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Nobilis Argentinae nationis, AAS 27 (1935), стр. 257

Ссылки 
 Официальный сайт епархии Асуля 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.com 
 Информация на сайте Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) 

Католические епархии Аргентины